Суперкубок Швеції з футболу 2013  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 листопада 2013 року між чемпіоном Швеції Мальме та володарем кубка Швеції Гетеборгом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2013
Швеція